Virus Norwalk, antic nom per als norovirus, gènere de virus ARN de la família Caliciviridae, causants de gastroenteritis 
 Toponímia:
 Norwalk (Califòrnia)
 Norwalk (Connecticut)
 Norwalk (Iowa)
 Norwalk (Ohio)
 Norwalk (Wisconsin)